Мало-Средиште (, ) — село в Сербии, в общине Вршац, в Южно-Банатском округе автономного края Воеводина, в историко-географической области Банат. По переписи населения Сербии 2002 года в селе проживали 120 жителей (по переписи населения 1991 года — 161 житель).

Демография 
В селе Мало-Средиште, по переписи 2002 года проживал 101 совершеннолетний житель, средний возраст которых — 44,5 года (43,3 года у мужчин и 45,5 года у женщин). В селе есть 45 домашних хозяйств, а среднее число жителей в домохозяйствах — 2,67.

По результатам трёх последних переписей населения наблюдается сокращение числа жителей.

Примечания

Ссылки 
 
 

Населённые пункты Воеводины